O Grupo de Operações Especiais (GOE), foi uma unidade de recursos especiais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) da Polícia Cívil Do Estado de São Paulo, formalmente criado com a publicação da Portaria DECAP n° 11, de 6 de novembro de 1998.

Reestruturação

O GOE foi extinto do Decap e seus agentes foram incorporados ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), por meio do Decreto Estadual 64.359/2019. Outrossim, o GOE foi incorporado nos Departamentos de Polícia Judiciária da Macro São Paulo e Interior.

Exigências para ser um Agente do GOE
Ser policial civil  com treinamento em Operações de Alto Risco.
Estar preparado psicologicamente para combater os  mais diversos problemas do cotidiano (Crimes Contra Vida e Patrimônio).
Fazer curso de capacitação especializado em técnicas operacionais, táticas e treinamento Militar.
Ter conhecimentos em armamentos e logística bélica.
Saber entradas táticas nos mais diversos ambientes hostis urbano e florestal.

Origem 
O Grupo de Operações Especiais (G.O.E.) do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) foi criado tendo em vista o cenário policial que se desenhava na época.

Naquele contexto histórico e social, os indicadores de violência apontavam uma elevação de crimes contra a vida, (em especial homicídios) e contra o patrimônio (especialmente roubos a bancos, latrocínio e extorsões mediante sequestro).

Além disso, os Distritos Policiais da capital de São Paulo abrigavam presos de alta periculosidade e constantemente essas instalações públicas sofriam ataques de quadrilhas de marginais que tentavam resgatar os custodiados, além das inúmeras rebeliões de presos que ocorriam nas carceragens desses Distritos Policiais.

Diante desse cenário, o delegado de polícia diretor do DECAP à época, entendeu que na estrutura daquele órgão era necessário existir um grupo de policiais civis preparados para intervir nesses momentos de crise, apoiando as unidades de polícia judiciária, autoridades policiais e seus agentes.
À época de sua criação o Diretor do DECAP era o Delegado de Polícia Dr. Cláudio Gobetti, que tinha um perfil operacional e desejou implantar esse GRUPO justamente para apoiar as equipes dos Distritos Policiais do DECAP nas ocorrências em que fossem acionados.
Com o passar do tempo, as circunstâncias históricas que deram origem ao grupo mudaram e o G.O.E. foi uma unidade de recursos especiais do DECAP que estava permanentemente pronta para auxiliar qualquer órgão da polícia civil do estado de São Paulo a realizar as missões de polícia judiciária que a constituição federal e a legislação penal e processual penal lhe atribuem.

Atribuições 
O G.O.E. foi uma unidade de recursos especiais e tinha por atribuição básica prestar auxílio às autoridades policiais e seus agentes no desempenho das missões de polícia judiciária afetas à Polícia Civil.

Esse auxílio normalmente se dava quando essas autoridades e agentes tinham que desenvolver atividades que, por sua complexidade, não podiam ou não tinham recursos materiais adequados para realizar. Coube ao G.O.E., na circunscrição dos DEINTER's, as atividades de policiamento preventivo especializado.

Algumas atribuições básicas do G.O.E. foram:

 Cumprimentos de Mandados de Prisão e/ou de Busca e Apreensão;
 Escolta e/ou remoção de presos de alta periculosidade custodiados nas carceragens da Polícia Civil, enquanto a custódia dos mesmos não for transferida à administração penitenciária;
 Guarda de instalações públicas e/ou privadas de interesse da polícia civil;
 Gerenciamento de crises, (tais como: motim de presos, resgate de reféns, controle de distúrbios civis, etc;) quando essas ocorrerem em unidades da polícia civil, ou ainda, no desenrolar de investigações policiais conduzidas pela mesma;
 Incursões em áreas de risco, em apoio a outras unidades da polícia civil ou no desempenho de atividades de policiamento preventivo especializado;

Estrutura e composição do G.O.E.   

O G.O.E. era composto, basicamente, da seguinte maneira:

 Supervisão;
 Setor de Inteligência;
 Unidade de Treinamentos;
 3 (três) grupos táticos;

O grupo possuia uma base operacional localizada no bairro do Campo Belo, zona sul, onde havia toda a infraestrutura necessária para os policiais civis poderem realizar suas missões e treinamentos.

A base possuiu uma academia de ginástica e artes marciais, parede para escalada e uso de rapel, local para treinamento de CQC (close quarters combat ou combate em ambientes confinados), salas de instruções, de reuniões, alojamento, vestiários, oficina para manutenção de armamento e estacionamento.

Nesse local, os policiais realizavam treinamento de condicionamento físico e de defesa pessoal, com ênfase em artes marciais como o Aikido e o Jiu jitsu. Também realizavam treinamento de combate com facas e bastão retrátil, abordagem a veículos, uso de armamentos menos letais e outras que visem aprimorar a capacitação dos policiais integrantes do grupo.

Contudo, os treinamentos de tiro são realizados normalmente no campus de Mogi das Cruzes da Academia de Polícia.

Frequentemente são realizados intercâmbios e cursos em diversas e renomadas instituições nacionais, como: TEES, CTT/CBC, CORE/PCERJ, Brigada Pára-quedista do Exército, Centro Tecnológico do Exército, e ainda estrangeiras, como o GEO da Espanha, SWAT of Miami/FL/USA, Orange County Bomb Squad FL/USA, Surefire Institute, International Tactical Police Association - ITPA, SWAT of Beaumunt Police Departament/Texas/USA.

Os policiais do GOE. estão habilitados em defesa pessoal, combate em ambientes confinados, patrulhamento e deslocamento em áreas de alto risco, gerenciamento de crises, especialização em explosivos, rapel tático, tiro de comprometimento, atuação e combate em emergências QBRN e outras atividades de operações especiais.

Muitos já trabalharam em outras unidades táticas e alguns inclusive já serviram por anos às Forças Armadas brasileiras.

Atualmente, os membros que faziam parte do GOE do DECAP foram realocados no GARRA da Polícia Civil Paulista, sendo subordinado ao DOPE

O brasão do GOE 
O brasão do G.O.E. é formado por um escudo com fundo branco e características dos países do leste europeu, onde descansa um tigre, suportado por dois fuzis de assalto, sendo um AK-47 no lado direito e um AR-15 no lado esquerdo do escudo, que representam o conhecimento em armas e táticas especiais de combate.

Sobre o tigre estão gravadas em branco sobre um fundo azul as iniciais "GOE" e abaixo, acompanhando o formato do escudo, também em branco sobre o fundo azul, o lema: "OPERAÇÕES ESPECIAIS"
As cores azul e branco têm quase o mesmo significado: paz e ordem, sendo que a primeira incentiva a criatividade e a segunda também significa limpeza.

Armamento 
Por ser uma unidade de recursos e operações especiais, os policiais civis do G.O.E. tinham a sua disposição armamento diferenciado de outras unidades da Polícia Civil, como por exemplo:

 Fuzis e Carabinas
 Colt M4A1 ou M4 Commando calibre 5,56 mm NATO
  Colt AR-15 calibre 5,56 mm NATO
  Ruger Mini-14 calibre 5,56 mm NATO
 IMBEL M964 (FN FAL) ou M964A1 (ParaFAL) calibre 7,62 mm NATO
 IMBEL MD97L Calibre 5,56 NATO
 Taurus CT 40 calibre .40 S&W
 Submetralhadoras
  Heckler & Koch MP5 calibre 9mm Luger
  Beretta M12 calibre 9mm Luger
  Taurus MT 12 calibre 9mm Luger
  Taurus MT 40 calibre .40 S&W
 Espingardas
  Mossberg 500A Pump-Action 12 ga.
  Maverick 88 Pump-Action 12 ga.
  CBC 586.2/7 12/19" CYL Pump-Action 12 ga.
 Pistolas
  Glock 21 calibre .45 ACP
  Glock 22 calibre .40 S&W
  Colt M1911 calibre .45 ACP
  IMBEL M911A1 (Padrão Colt M1911) calibre .45 ACP
  Taurus PT 100AF calibre .40 S&W
  Taurus PT 24/7 POLICE (DAO) calibre .40 S&W

Ver também 
 Polícia Civil do Estado de São Paulo
 Anexo:Lista de forças especiais

Referências

DOPE - Departamento de Operações Policiais Estratégica https://www.policiacivil.sp.gov.br/portal/faces/pages_home/institucional/departamentosOrgaos/departamentosOrgaosDetalhes?titulo=DOPE&collectionId=358412565221036788&_afrLoop=630641859379678&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26collectionId%3D358412565221036788%26_afrLoop%3D630641859379678%26titulo%3DDOPE%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dj34xoo0t9_4
BOPE - Batalhão de Operações Policiais Especiais https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Batalh%C3%A3o_de_Opera%C3%A7%C3%B5es_Policiais_Especiais_(PMERJ)
COE - Comando de Operações Especiais  http://www.copesp.eb.mil.br/
GOE (Portugal)
https://www.psp.pt/Pages/Unidades_Especial_Policia/Unidades-Especial-Policia.aspx
GEO (Espanha) https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_especialidades_geo.php
SWAT (EUA)  Armas e Táticas Especiais
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/SWAT

Ligações externas 
 Portal oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo

A evolução dos Grupos Especiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo

Polícia Civil do Estado de São Paulo
Tropas de elite policiais civis do Brasil